Nauckhoff steht für:

 Nauckhoff (Adelsgeschlecht), schwedisches Adelsgeschlecht
 Rolf von Nauckhoff (1909–1968), schwedischer Schauspieler